Miejscowości w USA:
 Sayre – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Beckham
 Sayre – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford